Андре́й Глу́хов:
 Глухов, Андрей Валерьевич (род. 1972) — российский гребец.
 Глухов, Андрей Евгеньевич (1952—2011) — советский и российский валторнист.